María Pilar León Cebrián, plus connue sous le nom de Mapi León, née le  à Saragosse en Espagne, est une footballeuse espagnole qui joue au poste de défenseur avec le FC Barcelone.

Biographie

En club 

Entre 2011 et 2013, Mapi León joue au Prainsa Zaragoza. Puis en 2013, elle rejoint le RCD Espanyol.

En 2014, elle rejoint l'Atlético de Madrid où elle reste jusqu'en 2017. Avec ce club, elle remporte la Coupe d'Espagne en 2016 et le championnat en 2017.

En , elle signe avec le FC Barcelone.

En équipe nationale 

Mapi León débute avec l'équipe d'Espagne en 2016.

En 2017, elle participe au championnat d'Europe, atteignant les quarts-de-finale.

En club

Palmarès

En club 

  Atlético de Madrid :
 Championnat d'Espagne (1) : 2017
 Coupe d'Espagne (1) : 2016

  FC Barcelone :
 Ligue des Champions (1) : 2021
 Championnat d'Espagne (2) : 2020, 2021
 Coupe d'Espagne (3) : 2018, 2020, 2021
 Supercoupe d'Espagne (1) : 2020

Vie personnelle 
Mapi León affirme être lesbienne et milite en faveur de la reconnaissance des droits LGBT.

Vie privée 
Mapi Léon partage sa vie avec Ingrid Syrstad Engen, footballeuse norvégienne et coéquipière au FC Barcelone.

Références

Liens externes 

 Profil

Naissance en juin 1995
Naissance à Saragosse
Footballeuse internationale espagnole
Joueuse du FC Barcelone
Joueuse du RCD Espanyol
Joueuse de l'Atlético de Madrid
Vainqueur de la Ligue des champions féminine de l'UEFA
Militant pour les droits LGBT en Espagne
Personnalité ayant fait son coming out